Fays kan syfta på:
 Fays, Haute-Marne
 Fays, Vosges